Rohan Bopanna și Ramkumar Ramanathan au fost campionii en-titre, dar au ales să nu participe împreună. Bopanna joacă în parteneriat cu Botic van de Zandschulp, în timp ce Ramanathan cu Miguel Ángel Reyes-Varela.

Sander Gillé și Joran Vliegen au învins în finală perechea indiană Sriram Balaji și Jeevan Nedunchezhiyan cu scorul de 6–4, 6–4 câștigând titlul de dublu la Maharashtra Open 2023. A fost al șaselea lor titlu ca echipă.

Capi de serie

Tabloul principal

Note

Legături externe
Main Draw

2023
ATP Tour 2023